Daniel Lackner (ur. 26 maja 1987 w Wels) – austriacki skoczek narciarski i trener.

W 2005 w miejscowości Saalfelden am Steinernen Meer zdobył tytuł Mistrza Austrii Juniorów. W sezonie 2005/2006 dwukrotnie triumfował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W tym samym sezonie zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 53. miejsce w Kuopio. Sezon później zwyciężył w zawodach Pucharu Kontynentalnego oraz FIS Cup w austriackim Seefeld in Tirol. Także sezon później wygrał zawody Pucharu FIS, tym razem w Einsiedeln.

W 2016 roku został trenerem skoków narciarskich w gimnazjum sportowym w Stams.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Lacknera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Lacknera na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Wels